

Localidades
Taga (Burkina Faso)
Taga (Mali)
Taga (Samoa)

Outros
3997 Taga

Desambiguação